Arizelocichla masukuensis és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita els boscos de les muntanyes del nord-est, centre i sud de Tanzània i nord de Malawi.

Referències 

Arizelocichla